Соревнования в эстафете 4×200 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились 13 и 14 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
13 августа 2008, с 20:09 по местному времени (UTC+8)

Финал 
14 августа 2008, в 11:32 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Эстафета, женщины, 4×200 вольный стиль